Groupe Dynamite est une compagnie de vêtements canadienne. , le groupe emploie environ  et gère environ 370 magasins de détail d'un océan à l'autre sous trois bannières : ,  et Chado. Le groupe développe ses propres productions au siège social situé à Ville Mont-Royal, Montréal, au Québec.

En , le Groupe se place à l’abri de ses créanciers en lien avec la pandémie COVID-19.

Garage 
Garage a pour clientèle cible les jeunes femmes. Fondé en 1975 en tant que filiale du Groupe Dynamite, Garage possède actuellement des magasins au Canada, aux États-Unis, en Arménie, à Oman, en Jordanie, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar.

Dynamite 
Fondée en 1984, la filière Dynamite a pour clientèle cible les femmes âgées entre 25 et 30 ans. Des magasins Dynamite se trouvent au Canada, aux États-Unis, en Jordanie et en Arabie saoudite.

Chado 
Cette filière est la même que Dynamite, mais avec une décoration de magasin différente.

Notes et références

Liens externes 
Site officiel du Groupe Dynamite

Entreprise de la distribution ayant son siège au Canada
Entreprise de l'habillement ayant son siège au Québec